

Sigle 
 Ambiti di raccolta ottimale
 ATS Reporting Office – Ufficio informazioni dei servizi del traffico aereo, ente di controllo del traffico aereo
 Autorespiratore ad ossigeno – apparecchio per la respirazione autonoma subacquea

Codici 
 ARO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arboletas (Colombia)
 aro – codice ISO 639-3 della lingua araona

Geografia 
Spagna
 Castell-Platja d'Aro – comune della Catalogna
 Santa Cristina d'Aro – comune della Catalogna

Persone

Aro
Jessikka Aro (...) – giornalista finlandese 
Markku Aro (1950) – cantante finlandese
Samuli Aro (1975) – pilota motociclistico finlandese

Arò
Secondo Arò (1769-1797) – avvocato e patriota italiano

Altro 
 Aro – altro nome dell'Arum italicum e in generale della piante del genere Arum
 ARO – casa automobilistica rumena
 Aro – personaggio della saga di Twilight, scritta da Stephenie Meyer